«Луч смерти» — художественный фильм, поставленный кинорежиссёром Львом Кулешовым при участии Всеволода Пудовкина и по сценарию последнего.

Сюжет 
Действие происходит в одной из капиталистических стран и сосредотачивается вокруг изобретённого советским инженером Подобедом «луча смерти» — аппарата, взрывающего горючие смеси на расстоянии.

Агенты вражеской разведки выкрадывают изобретение, и оно становится орудием подавления рабочей забастовки в их стране. Однако рабочие захватывают аппарат и с его помощью взрывают в воздухе посланные против них бомбардировщики.

Фильм, по существу являющийся экспериментальной картиной творческой мастерской Кулешова, был отвергнут зрителем и подвергнут резкой критике в органах печати. А в первой версии романа «Двенадцать стульев» литературный халтурщик Никифор Ляпис-Трубецкой и два его компаньона — некто Ибрагим и «человек, созвучный эпохе» Хунтов принялись писать оперу под «отличным интригующим» названием «Лучи смерти» почти с тем же сюжетом, что и в фильме — «Советский изобретатель изобрел луч смерти и запрятал чертежи в стул. И умер. Жена ничего не знала и распродала стулья. А фашисты узнали и стали разыскивать стулья. А комсомолец узнал про стулья и началась борьба».
 
Фильм сохранился без 4-й части.

В ролях 
 Порфирий Подобед — инженер-изобретатель
 Всеволод Пудовкин — патер Рево
 Сергей Комаров — Томас Ланн
 Владимир Фогель — фашист Фог
 Александра Хохлова — женщина-стрелок / сестра Эдит
 Сергей Хохлов — Фредди, сын Эдит
 Н. Стравинская — дочь кочегара
 Андрей Горчилин — Рапп, электротехник
 Анна Чекулаева — жена Раппа
 Л. Страбинская
 Пётр Галаджев — Руллер / директор цирка
 Леонид Оболенский — майор Хард, главарь фашистов
 Виктор Пильщиков — племянник Руллера
 Михаил Доллер
 Лев Кулешов — эпизод
 Александр Громов — эпизод
 Андрей Файт — агент

Литература 
 Лев Владимирович Кулешов /Евгений Громов. — Москва: Издательство «Искусство», 1984.

Примечания

Ссылки 
 «Луч смерти» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Фильмы Льва Кулешова
Немые фильмы СССР
Чёрно-белые фильмы СССР
Фантастические фильмы 1925 года
Фильмы СССР 1925 года
Фантастические фильмы СССР